Jumper (Third Eye Blind), een lied van de Amerikaanse rockband Third Eye Blind
 Jumper (kledingstuk)
 Jumper (film)
 Jumper (computer)
 Jumper (dierenwinkels)
 Citroën Jumper